Churchill kan avse:

 Churchill (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
Churchill (stridsvagn) – en brittisk stridsvagn under andra världskriget. 
 Churchill – en cigarrstorlek namngiven efter Winston Churchill, se cigarr
  – en amerikansk jagare av Arleigh Burke-klass
 Churchill Downs – en hästtävlingsbana i  Louisville Kentucky
 Churchill, film 2017 –  brittisk biografisk film om Winston Churchill

Geografi

Antarktis 

 Churchill (udde),

Australien 

 Churchill (del av en befolkad plats), Queensland, Ipswich, 
 Churchill, Victoria – en ort

Kanada 

 Churchill, Manitoba, ort,

Se även
 Churchillfloden – flera

Storbritannien 

 Churchill, Somerset, ort i Somerset, England, 
 Churchill in Oswaldslow, ort i Worcestershire, England, 
 Churchill, Oxfordshire, ort i Oxfordshire, England,

USA 

 Churchill, Ohio, Trumbull County, 
 Churchill, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Churchill, Montana, Gallatin County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar